Paris Geller est un personnage de fiction de la série Gilmore Girls présent dans les 7 saisons. Ce personnage est interprétée par Liza Weil. Née en 1984, elle est de nationalité américaine et vit à Harford avant de partir pour Yale où elle étudiera le droit. Elle est à la fois autoritaire, spontanée, perfectionniste et arrogante. C'est aussi une des plus proches amies de Rory Gilmore.

Biographie de fiction

Ses amis 
Dire que Paris est une amie exemplaire, appréciée de tous ses camarades et toujours présente quand on a besoin d'elle serait extrêmement exagéré. Paris a longtemps été une solitaire et sera toujours très indépendante. Durant son parcours dans la prestigieuse école de Chilton, elle n'a eu aucun réel ami à part Madeline et Louise. Déjà dans le second épisode, ces trois compères nous sont présentées comme les nouvelles ennemies et rivales de Rory, mais au fil des épisodes, elles vont s'en rapprocher de plus en plus. Paris se sentait menacée par sa nouvelle concurrente mais cette compétition va les pousser à dépasser leurs limites.

Finalement, elles deviennent complémentaires et ne peuvent plus se passer l'une de l'autre. Paris ira même jusqu'à supplier Rory de bien vouloir être la sous-présidente de Chilton (même si son but premier était d'être sûre de gagner les élections). C'est durant leur voyage à Washington en tant que présidentes et représentes de l'école qu'elles vont souder des liens particuliers et que Paris va enfin se dévoiler… Si bien qu'à la fin de la troisième saison, Paris avoue à Rory qu'elle la considère comme sa meilleure amie. Mais attention, cela ne signifie pas qu'elle a perdu son indépendance et son autorité et qu'elle est soudain devenue une sentimentale. De plus, les deux "amies" ont parfois bien du mal à s'entendre et à se supporter, surtout depuis qu'elles partagent la même chambre à Yale !

La franchise de Paris interviendra notamment lorsque Rory décide d'abandonner Yale au début de la saison 6. C'est évidemment un acte que ne comprend pas Paris, mais elle l'accueillera les bras ouverts quand Rory devra se trouver un appartement près du campus à la mi-saison parce qu'elle a décidé de reprendre les cours…

Mais cette cohabitation ne va pas durer puisqu'une dispute entre les deux jeunes filles va bientôt éclater, l'équipe du Yale Daily News ayant préféré Rory à Paris en tant que responsable du journal… Comme toujours, c'est la compétition et la jalousie de Paris qui va les séparer, mais pas pour longtemps. Elle prouvera qu'elle peut également être une amie très sincère lorsqu'après avoir fait ses excuses à Rory, elle exprimera sa colère contre Logan pour s'être mal comporté envers son amie…

Chilton et Yale 
Durant toutes ses années à Chilton, Paris a toujours été dans les meilleures élèves (la meilleure, même, avec Rory). Elle travaille énormément et est très perfectionniste. Sa famille n'a jamais été très présente et la seule personne qui lui ai jamais donné un peu d'affection est sa nounou. C'est pourquoi elle s'est réfugiée dans les études. Son rêve ? C'est de faire des études à Harvard et devenir scientifique (chercheuse en cancérologie). Il faut savoir aussi que tous les Gellar ont étudié dans cette grande école. Malheureusement, contre toute attente, elle n'est pas reçue et doit s'inscrire dans une autre université. À cause de cela, Paris va déprimer pendant plusieurs semaines. Grâce à l'aide de Rory, elle se remet et choisit d'étudier dans la plus prestigieuse des universités, c'est-à-dire Yale. Elle se retrouve donc avec Rory, et qui plus est, demande pour se trouver dans la même chambre que son amie.

À l'université, Paris prouve une nouvelle fois sa valeur, mais énerve également bon nombre de ses camarades. Surtout lorsqu'elle devient la responsable du Yale Daily News, le journal de l'université. Comme à son habitude, Paris dirige, commande, à des idées loufoques et ce n'est pas toujours pour plaire à toute l'équipe, qui va rapidement demander que Paris démissionne… pour être remplacée par Rory (ce qui sera à l'origine d'une crise chez Paris).

Ses relations amoureuses 
Elle craquait durant ses années à Chilton pour le très beau Tristan, mais celui-ci préfère jeter son dévolu sur Rory, ce qui ne fait que renforcer l'animosité des premiers jours entre les deux ennemies. Rory qui n'éprouve rien pour Tristan et a un peu pitié de Paris arrangera un rendez-vous entre les deux étudiants. Même si la soirée se passe bien, Tristan ne peut s'empêcher de penser à Rory et abandonne une Paris très déçue.

Mais son tout premier amour est Jamie, un étudiant de Princeton qu'elle rencontre durant son voyage à Washington. Leur premier sortie est d'ailleurs assez particulière. En effet, lorsque Jamie lui propose de dîner avec elle, celle-ci accepte en s'engouffrant de nourriture, ne remarquant qu'après que Rory lui ait dit que c'était là une invitation plus qu'amicale… Nous découvrirons une Paris alors beaucoup moins sûre d'elle et qui en viendra même à demander conseil à Rory concernant le choix de sa tenue ou la manière de se tenir avec son prétendant. La distance ne découragea pas les deux amoureux, et Paris semblait s'intéresser pour un temps beaucoup plus à sa passion amoureuse qu'à ses cours à Chilton. Si bien que le jour d'une importante conférence retransmise en direct à la télévision et dont elle devait faire le discours, Paris est arrivée mal coiffée et mal habillée et a dévoilé à toute l'assemblée et les téléspectateurs qu'elle avait couché avec Jaimie et qu'elle n'était pas admise à Harvard. Heureusement, Rory sera là pour l'épauler et la soutenir.

En définitive, elle trompe son petit ami avec le professeur Asher Fleming de Yale. La nature de leur relation est parfois difficile à cerner, mais semble pourtant durer. Tout a commencé lorsque Richard, le grand-père de Rory, a présenté Asher aux deux jeunes filles, comme l'un de ses amis. Paris a ensuite insisté pour obtenir une interview de celui-ci, et d'après le baiser qu'ils s'échangent quelques épisodes plus tard, on se doute qu'elle a fait plus que lui poser des questions… L'excitation de flirter en cachette, et en plus avec un homme mature, virile, cultivé et intelligent, lui fait perdre la raison. Elle larguera Jamie avec une indifférence quelque peu choquante. On découvre également qu'Asher n'en est pas à sa première "minette" puisqu'il semble avoir l'habitude de flirter avec des jeunes étudiantes. Mais cela n'arrête pas Paris qui décide même de partir à Oxford avec son amant… Leur histoire se termine tragiquement puisque Asher Flemming va décéder à la fin de la saison 4, ce qui donner lieu début de la saison 5 à une cérémonie commémorative en son honneur, organisée par une Paris attristée mais qui, comme d'habitude, retrouvera rapidement du poil de la bête.

Finalement, c'est en Doyle, le responsable du Yale Daily News qu'elle trouvera chaussure à son pied dans la saison 5. Le garçon est aussi loufoque et délicieusement drôle sans le savoir que Paris. Bref, ils sont sur la même longueur d'onde. Une relation bizarroïde, à l'image de la personnalité complexe de la jeune fille, qui va amener beaucoup d'humour dans la série. Dans la saison 6, ils emménagent dans un petit appartement près du campus, qui accueillera Rory pendant quelques mois avant qu'elle ne se dispute avec Paris…

Durant Gilmore Girls : une nouvelle année, elle divorce de Doyle devenu un scénariste qu'elle ne supporte plus, avec qui elle a eux deux enfants : Gabriela et Timoteo.

Notes et références 

Personnage de Gilmore Girls

en:List_of_Gilmore_Girls_characters#Paris_Geller